Poltava
Batalha de Poltava
Poltava (óblast)
Vorskla Poltava
2983 Poltava

Desambiguação